Potter County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Potter County (Pennsylvania)
Potter County (South Dakota)
Potter County (Texas)